Schlosskirche – chiesa di Königsberg
 Schlosskirche – chiesa di Wittenberg